Perm o Perm'
 Perm'
 Grande Perm
 Kraj di Perm'
 Oblast' di Perm'
 Governatorato di Perm'

Pagine correlate 

 Permiano (disambigua)
 Permiani